|}

Einzelnachweise 

!Autoren Und Werktitel Abkurzungen A
Antike Autoren Und Werktitel Abkurzungen A